María Sofía de Thurn y Taxis (en alemán: Maria Sophia von Thurn und Taxis; Regensburg, 4 de marzo de 1800 - ibidem, 20 de diciembre de 1870) fue un miembro de la Casa de Thurn y Taxis por nacimiento, y miembro de la Casa de Wurtemberg a través de su matrimonio con el duque Pablo Guillermo de Wurtemberg, un naturalista y explorador alemán.

Familia 
María Sofía era el quinto vástago y cuarta hija del príncipe Carlos Alejandro, V príncipe de Thurn y Taxis, y de su esposa, la duquesa Teresa de Mecklemburgo-Strelitz. Era la hermana menor del príncipe Maximiliano Carlos, VI príncipe de Thurn y Taxis, y de la princesa María Teresa, princesa Esterházy de Galántha.

Durante sus primeros años, la familia vivía en Fráncfort del Meno, la cabeza de familia era su abuelo, Carlos Anselmo. Posteriormente vivieron en el Castillo de San Emerano en Ratisbona.

En 1805, su padre heredó el título de príncipe de Thurn y Taxis, pero tenía poco interés en la política. Al año siguiente, el principado fue mediatizado y sus territorios repartidos entre los reinos de Baviera y Wurtemberg. Su madre trató de salvar al menos el negocio familiar, el servicio postal, y salvar sus privilegios. Negoció con estadistas y representó a la familia en el Congreso de Erfurt. Sus esfuerzos tuvieron un éxito parcial en el Congreso de Viena en 1815. Al mismo tiempo, fruto de una aventura con un diplomático bávaro, tuvo dos hijos.

Matrimonio y descendencia 
María Sofía contrajo matrimonio con el duque Pablo Guillermo de Wurtemberg, cuarto hijo y quinto vástago del duque Eugenio Federico de Wurtemberg y de su esposa, la princesa Luisa de Stolberg-Gedern, el 17 de abril de 1827 en Regensburg. Los recién casados ​​recibieron el castillo de Mergentheim en Bad Mergentheim. Su padre, Carlos Alejandro, murió tres meses después de la boda. María Sofía y Pablo Guillermo tuvieron un hijo:

 Guillermo Fernando Maximiliano Carlos (Castillo de Taxis, 3 de septiembre de 1828-Regensburg, 28 de julio de 1888), que desposó a la princesa Herminia de Schaumburg-Lippe, hija mayor del príncipe Adolfo I de Schaumburg-Lippe, sin descendencia.

María Sofía dejó a su esposo poco antes del nacimiento de su hijo. Tras la vuelta de Pablo Guillermo de una expedición en México en 1832, se formalizó el divorcio oficial el 2 de mayo de 1835. Tras su divorcio, María adquirió el Palacio de Wurtemberg (Württembergisches Palais) en Regensburg, que convirtió en su residencia hasta su muerte. La finca también incluía un gran jardín de una hectárea y media, ahora llamado Herzogspark. 

La duquesa murió antes de la Navidad de 1870 en Regensburg a la edad de 70 años, durante el asedio de París por las tropas alemanas y menos de un mes antes de la proclamación del Imperio alemán.

Títulos y órdenes

Títulos 

4 de marzo de 1800 - 17 de abril de 1827: Su Alteza Serenísima la princesa María Sofía de Thurn y Taxis.
17 de abril de 1827 - 20 de diciembre de 1870: Su Alteza Real la duquesa María Sofía de Wurtemberg, princesa de Thurn y Taxis.

Órdenes 

 Dama de la Orden de Santa Isabel. (Reino de Baviera)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Photograph of Princess Maria Sophia of Thurn and Taxis

Nacidos en Ratisbona
María Sofía
Católicos de Alemania
Casa de Württemberg
Damas de la Orden de Santa Isabel